Chappes (Allier)
 Chappes (Ardennes)
 Chappes (Aube)
 Chappes (Puy-de-Dôme)